

Titres 

 813 (1910), roman de Maurice Leblanc ;
 813 (1920), film américain de Charles Christie et Scott Sidney ;
 813 (1980-), revue des amis de la littérature policière.

Autres 

 813, année du calendrier julien ;
 Trophées 813, prix littéraires récompensant des romans policiers.

Homonymie de nombre